35-й Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 3 — 4 февраля в 1934 года Хамаре (Норвегия). Чемпионат проводился на четырёх дистанциях: 500 метров — 1500 метров — 5000 метров — 10000 метров. В соревнованиях принимали участие только мужчины — 16 конькобежцев из 4 стран. Чемпионом Европы стал норвежский скороход Михаель Стаксруд, призёрами — австрийцы Макс Штипл и Карл Вацулек.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию

Чемпионаты Европы по конькобежному спорту
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Чемпионаты Европы в 1934 году
Февраль 1934 года
Международные спортивные соревнования в Хамаре
1934 год в Норвегии
Чемпионаты Европы в Норвегии